Rudson Edson Gomes de Souza est un linguiste, écrivain, chercheur, professeur et conférencier brésilien. Il est l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels École Plurilingue : Effets de l'Intercompréhension dans l'Apprentissage de la Langue Portugaise. Ce livre est inséré dans le champ de recherche de la didactique du Plurilinguisme.

Il a été un pionnier des actions latino-américaines pour la didactique du plurilinguisme au Brésil concernant l'insertion de cette approche pour les élèves de 13 à 15 ans dans les écoles publiques, avec la chercheuse Selma Alas Martins.

Biographie 

Né à Natal (Rio Grande do Norte), le 3 juillet 1974, il a commencé sa carrière universitaire en 1994, à l'Universidade Federal do Rio Grande do Norte, au cours de Lettres. Il a récemment effectué un stage postdoctoral en linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles à l'Université Grenoble Alpes (2021 - 2022). Il est également titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en linguistique.

Ses recherches ont ouvert la voie à des études sur la compétence de l'intercompréhension destinées aux élèves des écoles publiques du Brésil, servant de référence dans des documents théoriques et normatifs, comme à l'Université de Córdoba (Argentine) et au Secrétariat de l'éducation Publique de São Paulo (Brésil), y compris comme référence bibliographique pour le travail avec les immigrés dans les écoles publiques.
En 2011, il a introduit la matière scolaire d'intercompréhension entre les langues romanes pour les élèves de 13 ans d'une école primaire publique de la périphérie de Natal. Il a été le premier écrivain à développer un matériel pédagogique pour appliquer la compétence d'intercompréhension plurilingue dans les écoles publiques brésiliennes d'éducation de base. Le cahier d'activités « Intercompréhension - Apprendre avec les langues - 9e année » a été distribué gratuitement à près de 90 élèves.  Au cours de cette période, les enfants qui assistaient à une classe par semaine et utilisaient des supports pédagogiques plurilingues appropriés, ont augmenté considérablement leurs notes scolaires dans leur langue maternelle. Cette expérience a été pionnière au Brésil. Il a également coordonné et participé au premier colloque international sur l'intercompréhension au Brésil, à Natal. 

Cette même année, il a  participé à une formation à l'intercompréhension sur la plateforme Galapro et il a publié un chapitre de livre sur le plurilinguisme et l'intercompréhension.

On trouvera des détails sur la recherche pionnière de l'auteur sur l'intercompréhension dans plusieurs articles scientifiques, mémoires et thèses, publiés dans les Amériques et en Europe, à partir de 2013.

En 2018, il a participé à l'élaboration du programme scolaire officiel de la Municipalité de Natal et a inséré la compétence d'intercompréhension dans le programme de langue portugaise pour les élèves de 11 à 13 ans.

En mai 2022, il était l'un des 20 chercheurs invités, parmi les Latino-Américains francophones, à prendre la parole au 89e Congrès de l'Acfas, Canada. Il s'agit d'une reconnaissance de la contribution du chercheur à la diffusion de la langue française dans les Amériques.

Il a participé à la plate-forme Galapro en tant que formateur et il fait partie de l'équipe des collaborateurs de la plate-forme Miriadi.

Depuis 2018, il est partenaire du projet Diprolínguas « Distance et proximité entre portugais, français et autres langues : potentiel de la réflexion comparative ». L'objectif est de placer la parenté au centre du processus didactique, en mettant l'accent sur les relations de distance et la proximité entre les langues (et les cultures) impliquées ou présentes dans l'environnement de l'élève, ainsi que la perception de ces relations, dans le but de développer un enseignement des langues et une éducation aux langues en faveur de la pluralité. Dans le cadre de ce projet, le chercheur a reçu un soutien financier du gouvernement français pour effectuer un post-doctorat à l'Université Grenoble Alpes (2021 - 2022), via le programme Cofecub.

Œuvres 
L’écrivain a publié des travaux dans les domaines de de la linguistique, l'éducation et des technologies éducatives.

 Intercompreensão de línguas românicas: aprender com as línguas: caderno de atividades do estudante, 9º ano, (2011).

 Intercompréhension et Sociétés. Immagini e rappresentazioni dell'intercompresione nello spazio sociale, (2011).

 Mídias Educacionais e Ensino de Língua Espanhola, (2012).

 Ética e Educação, (2016).

 Saúde e Nutrição, (2016).

 Efeitos do plurilinguismo e intercompreensão na aprendizagem de língua portuguesa na Educação Básica, (2017).

 Escola Plurilíngue: Efeitos da Intercompreesão na Aprendizagem de Língua Portuguesa, (2019).

 Natal - RN, Lugar de Memória. Natal Cidade da Gente - Estudos Regionais 1, (2020).

 Natal - RN, Lugar de Memória. Natal Cidade da Gente - Estudos Regionais 2, (2020).
 The heteroglossia of Bakhtin in continuing teaching education: between genres conceptions and intercomprehension competence, (2022).

 Tecendo as línguas e construindo conhecimento na educação básica. In K. Bernardon de Oliveira et al. (Org), Aprendizagem de línguas pela intercompreensão: atividades didáticas. Caderno Didático DIPROlinguas, (2022).

Curiosité 
Rudson est devenu célèbre en Espagne et ce n'est pas nécessairement grâce à ses travaux scientifiques. Il a participé à une petite publicité pour une clinique médicale et sa vidéo YouTube est devenue la 6e plus vue de la clinique en un an seulement avec plus de 435 000 vues.

En plus de tout le succès sur Youtube, ses photos sur un forum Internet espagnol appelé Recuperar el Pelo ont accumulé un incroyable 1 300 000 vues, faisant de lui le deuxième sujet le plus commenté parmi tous les utilisateurs et visiteurs de cet outil.

Références

Liens externes 

 
 Rudson - site Web officiel

Naissance en juillet 1974 
Enseignement des langues
Linguiste